Concepción (španělsky početí, myšleno neposkvrněné početí Panny Marie) může znamenat:

 Concepción (Chile) – město v Chile
 Concepción (Paraguay) – město v Paraguayi
 Concepción (Peru) – město v Peru
 Concepción (Bolívie) – město v departmentu Santa Cruz v Bolívii
 Concepción (chilská provincie) – provincie v Chile
 Concepción (peruánská provincie) – provincie v Peru
 Concepción (department) – department v Paraguayi
 Arcidiecéze Concepción – arcidiecéze v Chile
 Concepción (sopka) – sopka v Nikaragui
 Concepción (jezero) – jezero v Bolívii